FSP est un sigle qui désigne :
 Fédération suisse des psychologues ;
 Fonds de solidarité prioritaire ;
 Filles de Saint-Paul, un ordre religieux catholique ;
 Free State Project ;
 Fox Searchlight Pictures, une filiale de Fox Filmed Entertainment ;
 FSP ou FSProg (où FSP signifie Fast and Simple Programming), un langage de script freeware ;
 FSP Group, une société d'électronique produisant notamment des alimentations d'ordinateur.